Березовка — деревня в Чернушинском районе Пермского края. Входит в состав Калиновского сельского поселения.

Находится примерно в 20 км к северо-востоку от центра города Чернушки.

Население 
В 2005 году численность населения составляла 59 человек.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 26 человек, в том числе 13 мужчин и 13 женщин.

Примечания 

Населённые пункты Чернушинского района